Marian Trapassi (1970) – cantautrice italiana
 Mario Trapassi (1950-1983) – carabiniere italiano, assassinato dalla mafia
 Pietro Trapassi, meglio noto con lo pseudonimo di Pietro Metastasio (1698-1782) – poeta, librettista, drammaturgo e presbitero italiano